Илья Викторович Малюшкин (30 января 1984, Сургут, СССР) — российский хоккеист, нападающий. Чемпион ВХЛ.

Биография 
Воспитанник сургутского хоккея. Большую часть карьеры провёл в тюменском «Газовике», уходя из которого пытался закрепиться сначала в «Спартаке», а затем в «Северстале». Из Череповца перебрался в Ханты-Мансийск, из которого снова ушёл в «Спартак», а позже вернулся в «Газовик». Отыграв в Тюмени сезон 2009/10, вновь перешёл в «Югру», которая к тому времени вышла в КХЛ.

Сезон 2014/15 начал в ВХЛ в составе «Южного Урала». В конце октября 2014 года из Орска перешёл в красноярский «Сокол».

Участник трёх Универсиад в составе сборной России.

Статистика выступлений в xемпионатах России

Статистика выступлений за сборную России

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на global-sport.ru
 Профиль игрока на r-hockey.ru

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки ХК «Кубань»
Игроки ХК «Южный Урал»
Игроки ХК «Сокол» Красноярск